Steiger, apellido, puede hacer referencia a:

  Otto Steiger, científico suizo; o
  Rodney "Rod" (Stephen) Steiger, actor estadounidense.